famille
 famille Bettoni, une famille d'origine celte, viking et lombarde, patricienne installée à Venise et anoblie ;

personnalités
 Alessandro Bettoni Cazzago (1892-1951), un cavalier italien ;
 David Bettoni (1971-), un footballeur français ;
 Didier Roth-Bettoni (1967-), un journaliste français ;
 Laurent Bettoni (1968-), un romancier et chroniqueur littéraire français ;
 Richard Bettoni (1958-), un entraineur de football et joueur de pétanque.

Voir aussi 
 Rhagodoca bettoni, une espèce d'araignées